Het tennistoernooi van Wimbledon in 1975 bij de vrouwen werd voor de 82e keer gehouden. De Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de zesde keer door in de finale de Australische Evonne Cawley met 6–0 en 6–1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Chris Evert (halve finale)
  Martina Navrátilová (kwartfinale)
  Billie Jean King (winnares)
  Evonne Cawley (finale)
  Margaret Court (halve finale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Olga Morozova (kwartfinale)
  Kerry Reid (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1975